L'industrie agroalimentaire dans les Pyrénées-Orientales est la transformation de matières premières agricoles dans le département français des Pyrénées-Orientales, en particulier pour la production d'aliments.

Annexes

Article connexe 
 Industrie dans les Pyrénées-Orientales

Bibliographie

Notes et références

Industrie dans les Pyrénées-Orientales
Pyrénées-Orientales